ITunes Live: London Festival '08 — третій міні-альбом уельської групи Feeder, який був випущений 29 липня 2008 року.

Композиції 
 We Are the People – 4:10
 Buck Rogers – 3:51
 My Perfect Day – 6:18
 Miss You – 3:00
 Pushing the Senses – 3:21
 Just the Way I'm Feeling – 4:22

Учасники запису 
 Грант Ніколас — гітара, вокал
 Така Хірозе — бас-гітара
 Карл Вразил — ударні

Джерела 
 ITunes Live: London Festival '08 
 ITunes Live: London Festival '08 last.fm
 ITunes Live: London Festival '08

Альбоми Feeder